The NextGen Series 2012/13 wordt het tweede seizoen van het Europese voetbaltoernooi voor jeugdelftallen The NextGen Series. Aston Villa won het toernooi voor de eerste keer door in de finale Chelsea met 2-0 te verslaan.

Opzet 
De opzet is vergelijkbaar met de UEFA Champions League.

De 24 deelnemers worden verdeeld over 6 groepen van 4 teams. Per groep zal ieder team 2 keer tegen elkaar spelen in 1 thuis- en 1 uitmatch. Op basis hiervan wordt de ranking in de groep bepaald. De eerste 2 in een groep zijn geplaatst voor de 1/8 finale. De resultaten van de teams die derde werden in hun groep worden tegen elkaar afgewogen waarna de 4 beste teams eveneens naar de 1/8 finale gaan.
In de 1/8 finale wordt er over 1 wedstrijd beslist wie doorgaat naar de volgende ronde. De 6 groepswinnaars en 2 beste derdes hebben het thuisvoordeel in deze matchen.
In de kwartfinale, halve finale en finale wordt eveneens over 1 wedstrijd beslist wie doorgaat naar de halve finale. Het thuisvoordeel wordt geloot bij de kwartfinale.

Deelnemers

Voormalige deelnemers

Wedstrijden

Groepsfase 
De teams werden verdeeld over zes groepen.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Achtste finales

Kwartfinales

Halve finales

Kleine finale

Finale

Kampioen

Topscorers

Europacupvoetbal 2012/13
Jeugdvoetbalwedstrijd